Гилье́рмо дель То́ро Го́мес (; род. 9 октября 1964, Гвадалахара, Халиско, Мексика) — мексиканский кинорежиссёр испанского происхождения, сценарист, продюсер, писатель. Лауреат премий «Оскар» за «Лучшую режиссёрскую работу», «Лучший фильм» («Форма воды») и «Лучший мультфильм» («Пиноккио»); также номинировался на «Оскар» за фильм «Лабиринт фавна». Дель Торо чаще всего работает в жанрах ужасов, мистики и фэнтези, его фильмы славятся гротескными образами фантастических существ.

Биография 
Гильермо Дель Торо родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика). Проходил обучение в Институте наук (Instituto de Ciencias), воспитывался бабушкой — ультраконсервативной католичкой. Увлекался классическими фильмами ужасов и книгами Говарда Лавкрафта.

Производством фильмов дель Торо увлёкся ещё будучи подростком. Позже он учился созданию грима и эффектов у Дика Смита, создателя спецэффектов к фильму «Изгоняющий дьявола». Дель Торо около 10 лет был гримёром, в начале 1980-х создал свою компанию по производству спецэффектов «Некропия». Одновременно он занимался продюсированием и был режиссёром мексиканских телепрограмм. Он также был одним из основателей Мексиканского кинофестиваля в Гвадалахаре. Живёт в Лос-Анджелесе.

Первого успеха дель Торо добился, получив девять наград мексиканской киноакадемии за дебютный полнометражный фильм «Хронос» (1993). Во многом благодаря этому успеху Дель Торо создаёт свой первый голливудский фильм — «Мутанты» (1997) и по возвращении в Мехико основывает свою продюсерскую компанию «Текила Ганг».

Следующим фильмом стал «Хребет дьявола» (2001) о призраке Испанской гражданской войны. Фильм получил положительные отклики критиков и зрителей. Дель Торо снова вернулся в Голливуд. В 2002 году он становится режиссёром сиквела «Блэйд 2» с Уэсли Снайпсом в главной роли.

В 2009 году совместно с Чаком Хоганом, известным сценаристом и лауреатом премии «Дэшилл Хэммит», дель Торо выпустил книгу «Штамм. Начало», рассказывающую о вампиризме как о вирусной эпидемии. Не обошлось также и без традиционной для него темы взаимодействия тоталитарных режимов (в данном случае — нацизма) и тёмной стороны мира. Тема ребёнка-проводника между мирами тоже получает воплощение в романе.

Лауреат премии «Небьюла» за сценарий к фильму «Лабиринт Фавна».

В декабре 2017 года стало известно, что дель Торо станет режиссёром новой экранизации романа «Аллея кошмаров» Уильяма Линдсея Грешема, сценарий которого он написал в соавторстве с Ким Морган. Премьера состоялась в декабре 2021 года, фильм получил положительные отзывы и был номинирован на четыре премии «Оскар», включая «Лучший фильм».

15 октября 2022 года на Лондонском кинофестивале BFI состоялась премьера фильма «Пиноккио», 9 ноября того же года фильм вышел в прокат, а в декабре он стал доступен на Netflix.

В январе 2023 года дель Торо объявил о планах по созданию анимационной экранизации романа Кадзуо Исигуро «Погребённый великан», сценарий к которой он напишет в соавторстве с Деннисом Келли. В марте 2023 года появились официальные данные о начале работы над фильмом о Франкенштейне.

Личная жизнь 
Был женат на Лоренце Ньютон, двоюродной сестре мексиканской певицы Гуадалупе Пинеда. У них двое детей. Он начал встречаться с Лоренцей, когда оба учились в Институте де Сьенсиас в Гвадалахаре. Дель Торо и Ньютон расстались в начале 2017 года и развелись в сентябре того же года. Имеет резиденции в Торонто и Лос-Анджелесе и каждые два месяца возвращается в Гвадалахару, чтобы навестить свою семью.

Фильмография

Режиссёр 
 1985 — / Dona Lupe (короткометражный)
 1986—1989 — / Hora Marcada (сериал)
 1987 — Геометрия / Geometria (короткометражный)
 1993 — Хронос / Cronos
 1997 — Мутанты / Mimic
 2001 — Хребет дьявола / El espinazo del diablo
 2002 — Блэйд 2 / Blade 2
 2004 — Хеллбой: Герой из пекла / Hellboy
 2006 — Лабиринт фавна / El laberinto del fauno
 2008 — Хеллбой 2: Золотая армия / Hellboy II: The Golden Army
 2013 — Тихоокеанский рубеж / Pacific Rim
 2014—2017 — Штамм / The Strain (сериал)
 2015 — Багровый пик / Crimson Peak
 2016—2018 — Охотники на троллей: Истории Аркадии / Trollhunters: Tales of Arcadia (мультсериал)
 2017 — Форма воды / The Shape of Water
 2018—2020 — Трое с небес: Истории Аркадии / 3Below: Tales of Arcadia (мультсериал)
 2021 — Аллея кошмаров
 2022 — Пиноккио / Pinocchio

Продюсер 
 2004 — Хроники / Crónicas
 2007 — Приют / El Orfanato
 2008 — Пока её не было / While She Was Out
 2008 — Калеуче: Зов моря / Caleuche: El llamado del mar
 2009 — Прозрение / Los ojos de Julia
 2009 — Химера / Splice
 2011 — Кот в сапогах / Puss in Boots
 2011 — Не бойся темноты / Don’t Be Afraid of the Dark
 2011 — Кунг-фу Панда 2 / Kung Fu Panda 2
 2012 — Хранители снов / Rise of the Guardians
 2013 — Мама / Mama
 2014 — Книга жизни / The Book of Life
 2014—2017 — Штамм / The Strain (сериал)
 2015 — Багровый пик / Crimson Peak
 2016 — Кунг-фу Панда 3 / Kung Fu Panda 3
 2016—2018 — Охотники на троллей: Истории Аркадии / Trollhunters: Tales of Arcadia (мультсериал)
 2018—2020 — Трое с небес: Истории Аркадии / 3Below: Tales of Arcadia (мультсериал)
 2019 — Страшные истории для рассказа в темноте / Scary Stories to Tell in the Dark
 2021 — Оленьи рога / Antlers
 2021 — Аллея кошмаров
 2022 — Пиноккио / Pinocchio

Сценарист 
 1993 — Хронос / Cronos
 1997 — Мутанты / Mimic
 2001 — Хребет дьявола / El espinazo del diablo
 2004 — Хеллбой: Герой из пекла / Hellboy
 2006 — Лабиринт фавна / El laberinto del fauno
 2008 — Хеллбой 2: Золотая армия / Hellboy II: The Golden Army
 2011 — Не бойся темноты / Don’t Be Afraid of the Dark
 2012 — Хоббит: Нежданное путешествие / The Hobbit: An Unexpected Journey
 2013 — Мама / Mama
 2013 — Тихоокеанский рубеж / Pacific Rim
 2013 — Хоббит: Пустошь Смауга / The Hobbit: The Desolation of Smaug
 2014 — Хоббит: Битва пяти воинств / The Hobbit: The Battle of the Five Armies
 2014—2017 — Штамм / The Strain (сериал)
 2015 — Багровый пик / Crimson Peak
 2016—2017 — Охотники на троллей: Истории Аркадии / Trollhunters: Tales of Arcadia (мультсериал)
 2017 — Форма воды / The Shape of Water
 2018—2020 — Трое с небес: Истории Аркадии / 3Below: Tales of Arcadia (мультсериал)
 2019 — Страшные истории для рассказа в темноте / Scary Stories to Tell in the Dark
 2021 — Аллея кошмаров
 2022 — Пиноккио / Pinocchio
 2022 — Кабинет редкостей Гильермо дель Торо / Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Компьютерные игры 
  (~2006, не выпущена)
  (2008)
  (2012, не выпущена)
 Silent Hills (отменена)
 Death Stranding (2019) — «Дедмэн» (модель)

Книги и комиксы 
 Штамм. Начало (2009)
 Штамм. Закат (2010)
 Штамм. Вечная ночь (2011)
 Охотники на троллей (2015)
 Hellboy: The Art of the Movie (2004)
 The Monsters of Hellboy II (2008)
 Hellboy II: The Art of the Movie (2008)

Награды и номинации 
 См. также «List of awards and nominations received by Guillermo del Toro» в английском разделе.
 1993 — премия «Mercedes-Benz Award» Каннского кинофестиваля («Хронос»).
 2007 — номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм на иностранном языке» («Лабиринт фавна»).
 2007 — премия BAFTA в категории «Лучший не англоязычный фильм» и номинация в категории «Лучший оригинальный сценарий» («Лабиринт фавна»).
 2007 — премия «Гойя» в нэкатегории «Лучший оригинальный сценарий» и номинация на премию в категории «Лучший режиссёр» («Лабиринт фавна»).
 2008 — премия «Сатурн» — «George Pal Memorial Award».
 2008 — премия «Бодиль» в категории «Лучший не американский фильм» («Лабиринт фавна»).
 2017 — премия «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля («Форма воды»).
 2018 — премия «Золотой глобус» в категории «Лучшая режиссёрская работа» («Форма воды»).
 2018 — премия «Оскар» в категории «Лучшая режиссёрская работа» («Форма воды»).
 2018 — премия «Оскар» в категории «Лучший фильм» («Форма воды»).
 2023 — премия «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» («Пиноккио Гильермо дель Торо»)

Примечания

Ссылки 

 Del Toro Films Фан-сайт режиссёра
 GreenCine Daily interview
 Audio Interviews

 
Лауреаты премии «Гойя»
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Небьюла»
Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую режиссуру
Лауреаты золотой премии «Ариэль»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Сотрудники DreamWorks Pictures
Кинорежиссёры фильмов ужасов
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези